Hadrianus – asteroide
 Hadrianus – cognomen romano
 Publius Aelius Traianus Hadrianus – imperatore romano
 Hadrianus – un genere estinto di tartarughe
 Papa Adriano – uno dei papi con questo nome
 Hadrianus Junius – (1511-1575) studioso olandese